Hrvatska:
Stranka prava, stranka koju je 1861. utemeljio Ante Starčević 
Čista stranka prava, nastala 1895. odvajanjem od Stranke prava
Hrvatska kršćansko-socijalna stranka prava (1906. – 1918.)
Starčevićeva stranka prava (1908. – 1919.)
Hrvatska stranka prava - stranka u Banskoj Hrvatskoj (1903. – 1918.) 
Hrvatska stranka prava - stranka u Kraljevstvu/Kraljevini SHS (1919. – 1929.)
Hrvatska stranka prava, stranka u samostalnoj Hrvatskoj
Hrvatska stranka prava 1861., stranka u samostalnoj Hrvatskoj
Hrvatska čista stranka prava, stranka u samostalnoj Hrvatskoj
Autohtona – Hrvatska stranka prava, stranka u samostalnoj Hrvatskoj
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, stranka u samostalnoj Hrvatskoj

BiH:
Stranka hrvatskog prava, stranka u Bosni i Hercegovini
Hrvatska stranka prava BiH, stranka u Bosni i Hercegovini, sestrinska stranka Hrvatske stranke prava
Bosanskohercegovačka stranka prava 1861., stranka u Bosni i Hercegovini, sestrinska stranka HSP-a 1861.
Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne, stranka u BiH (2010. – 2018.)
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine - sestrinska stranka Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević
Hrvatska stranka prava Posavine - regionalna pravaška stranka u BiH
Hrvatska čista stranka prava – dr. Ante Starčević, stranka u BiH

Hrvatski pravaški pokret